Padre — pároco ou sacerdote católico
Cura (candomblé) — tradição religiosa
Cura (culinária) — processo de conservação de alimentos
Cura (química) — processo de endurecimento de um material polímero
Cura Carpignano — comuna italiana da Lombardia
Cura Mori (distrito) — no Peru
A Cura (série de televisão) — brasileira
The Cure (1995) — filme

Desambiguações de topônimos